Juan Alfaro puede referirse a:
 Juan de Alfaro y Gámez, pintor español
 Juan Alfaro Iniesta, obrero de la construcción y político español
 Juan Alfaro Jiménez, sacerdote jesuita español
 Juan Alfaro Ruiz, militar y diputado costarricense.